Schmithausen ist der Familienname folgender Personen:

 Lambert Schmithausen (* 1939), deutscher Indologe

Siehe auch:
  Haus Schmithausen,  Rokoko-Schlösschen im Klever Stadtteil Kellen